Archidona kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Cantón Archidona, kanton, Napo, 
 Archidona (ort), Napo,

Spanien 

 Archidona (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Archidona (kommun i Spanien, Andalusien, Provincia de Málaga, lat 37,10, long -4,39), 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar